Пасејик има више значења:
 Округ Пасејик (Њу Џерзи)
 Пасејик (Мисури)